Третий розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА прошёл с 5 сентября 1962 по 15 мая 1963 года. Победу в турнире одержал английский «Тоттенхэм Хотспур», в финале обыгравший действующего обладателя трофея «Атлетико». Для британских команд этот трофей стал первым в истории еврокубков.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на uefa.com

Футбол в Европе в 1962 году
Футбол в Европе в 1963 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА